Kožlí  est un toponyme qui peut désigner :

Kožlí, une commune du district de Havlíčkův Brod, dans la région de Vysočina ;
 Kožlí, une commune du district de Písek, dans la région de Bohême-du-Sud.

Homonymie de localités en  Tchéquie